Strömsholmen kan syfta på:

 Strömsholmen, Eskilstuna – en park i Eskilstuna
 Strömsholmen, Norrköping – en ö i Norrköpings hamn
 Strömsholmen, Virserum – en ö i Virserumsån
 Strömsholmen, Västervik – en holme i centrala Västervik
 Strömsholmen, Lofta socken – en ö mellan Bårlösen och Bergholmsfjärden
 Strömsholmen, Hangö – en ö i landskapet Nyland i Finland
 Strömsholmen, Kimitoön – en ö i landskapet Egentliga Finland i Finland

Se även
Strömsholm (olika betydelser) – flera betydelser